Saidov ist der Familienname folgender Personen:

 Baxtiyor Saidov (* 1981), usbekischer Wirtschaftswissenschaftler, Diplomat, Botschafter und Staatsmann
 Jahongir Saidov (* 1979), usbekischer Fußballschiedsrichterassistent
 Rustam Saidov (* 1978), usbekischer Amateurboxer